La Campaña de Borneo se puede referir a los siguientes conflictos militares:

Campaña de Borneo (1941-1942), la batalla librada entre 1941-1942 durante la Guerra del Pacífico que culminó con el control japonés del norte de Borneo.
Campaña de Borneo (1945), la batalla librada en 1945 durante la Guerra del Pacífico mediante la cual los aliados expulsaron a los japoneses de Borneo.